Fogazzaro – famiglia vicentina

Antonio Fogazzaro – scrittore e poeta (1842-1911)
Giuseppe Fogazzaro – sacerdote e insegnante (1813-1901)